A bochumi Opel gyár egy ma már nem létező karosszéria összeszerelő gyár volt, mely az egykori General Motors tulajdona volt. A termelés 2014 decemberében fejeződött be, amikor legördült a szalagról az utolsó Zafira Tourer. Ezzel 52 év autóösszeszerelés után a gyár végleg bezárt.

Története

Kezdetek
A dátum 1960. Az Opel bejelenti, hogy Bochum városában tervez új összeszerelő üzemet nyitni. Még abban az évben el is kezdődnek a munkálatok. Az építkezés során több mint 2 000 000 köbméter földet, és 500 000 köbméter betont mozgattak meg. A gyár alapterülete 458 000 négyzetméter. Két évvel ezek után, 1962 - ben befejezik az építést, és hivatalosan át adják az üzemet. A termelés több mint 11 000 munkással kezdődött. Az első autó, ami gyártásnak indult az első szériás Kadett volt. A kapacitás akkor 60 autó / óra volt amit később, 1969 - ben 105 autó / órára emeltek. 1970 Szeptemberében a Manta, Novemberben pedig az Acona A - is gyártásba került.

A gyár és a modelpaletta fejlesztése
1984-ben üzembe helyezték a világ első festékmintáját a vízalapú festékek számára. 1992 - ben a gyár elérte a csúcsot, ez évben összesen 361.994 jármű gördült ki a gyárból. Ezután az Opel iránti kereslet gyengült, a legyártott gépkocsik számát csökkentették, és a munkaerő redukálása is bekövetkezett, annak ellenére hogy 1999 - ben bemutatták az első Zafirát, ami sikeresnek bizonyult, és az éves termelés 300 000 jármű volt. 2004 - ben piacra dobták az Astra H - t, majd el is kezdték gyártani mint ferde hátú, mint kombi változatban. 
A csúcsidőszakban összesen 20 000 dolgozója volt az I., II. és a III. csarnoknak. 2011 - ben a dolgozók létszáma csupán 5.170 fő volt. 
A bezáráskor 3 000 főt foglalkoztatott a cég a gyárban. 2014.12.05 - én, Pénteken, 12:27 - kor legördült az utolsó, 3. generációs Zafira Tourer, ezzel befejezték a gépkocsi gyártást. A Zafira gyártása nem állt le, az összeszerelést a Rüsselsheim - i gyárba helyzeték át.

Képgaléria

Leépítés
A gyárépületet 2015 - ben kezdték el lebontani. Ekkor távolították el az emblematikus autót, ami egy fehér Zafira Tourer volt és egy felirat volt olvasható rajta ( Zafira Tourer made in Bochum azaz A Z.Tourer Bochumban készül ) a főbejáratnál volt található, daruskocsi segítségével emelték le, majd egy véletlen baleset következtében totálkárosra tört.

A gyárban gyártott autók
 Kadett A
 Kadett B
 Manta A
 Manta B
 Zafira A
 Zafira B
 Zafira Tourer
 Corsa B
 Corsa C
 Corsa D
 Astra G ( ferde hátú, kombi )
 Astra H ( ferde hátú, kombi )